Кубок Кремля 2005 года в женском одиночном разряде проводится в десятый раз. В основной сетке турнира 28 участниц, пятеро из которых проходят по результатам квалификации, и ещё трое получили специальное приглашение от организаторов.

Анастасия Мыскина защищала свой прошлогодний титул, но уступила в четвертьфинале.

Посев 
Первые четверо сеянных участниц начинают турнир со второго круга.

  Мария Шарапова (Четвертьфинал)
  Амели Моресмо (Второй раунд)
 ' Мари Пьерс (Титул)
  Елена Дементьева (Полуфинал)

 Патти Шнидер ''(Второй раунд) 
 Анастасия Мыскина ''(Четвертьфинал) 
 Алисия Молик ''(Первый раунд) 
 Светлана Кузнецова ''(Четвертьфинал)

Сетка турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Кубок Кремля 2005